Карл XIII Шведски и Карл II Норвешки (; ; 7. октобар 1748 — 5. фебруар 1818) био је принц из немачке краљевске династије Холштајн-Готорп, краљ Шведске од 6. јуна 1809. до своје смрти 5. фебруара 1818. године и краљ Норвешке од 4. новембра 1814. до своје смрти 5. фебруара 1818. године.

Биографија

Породично стабло

Породица

Супружник

Ванбрачни син са Аугустом од Ферсена

Референце

Спољашње везе 

Рођени 1748.
Умрли 1818.
Шведски краљеви
Норвешки краљеви
Личности Руско-шведског рата (1788—1790)
Династија Холштајн-Готорп